Adel Theodor Khoury – teologo libanese naturalizzato tedesco
 Bernard Khoury – architetto libanese
 Clara Khoury – attrice palestinese
 Elissar Zakaria Khoury, nota come Elissa – cantante libanese
 J. C. Khoury – regista, sceneggiatore, montatore e produttore cinematografico statunitense
 Makram Khoury – attore palestinese
 Sabah Khoury – cestista libanese
 Sulaimi Khoury, noto come Patrick Samson – cantante libanese
 Yara Khoury-Mikhael – modella libanese